Montbel puede referirse a: 

 Montbel, comuna francesa situada en Ariège.
 Montbel, comuna francesa situada en Lozère.